Вайберн:

 Вайберн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайберн — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.